Maurinho (político)
 Maurinho (futebolista), futebolista brasileiro que atuava como ponta pelo São Paulo e esteve na Copa do Mundo de 1954;
 Maurinho Fonseca, futebolista brasileiro que atua como volante;

Desambiguação